Райка, раканя, квакша (Hyla) — рід безхвостих земноводних родини райкових, або Раканевих (Hylidae).

Систематика 
Родина включає 17 видів:

Райкові